11-я армия — наименование армии в вооружённых силах различных государств:

 11-я армия (Германия, Первая мировая война).
 11-я армия (Германия, Вторая мировая война).
 11-я армия (Италия).
 11-я армия (Российская империя).
 11-я армия (СССР).
 11-я армия (РККА) — Гражданская война в России.
 11-я гвардейская армия.
 11-я армия (Япония).

11-я танковая армия 
 11-я танковая армия СС.

11-я воздушная армия 
 11-я воздушная армия (СССР).
 11-я воздушная армия (1946).
 11-я воздушная армия (США).
 11-я армия ВВС и ПВО.
 11-я отдельная армия ПВО.